Eduardo (nome) — prenome masculino

Pessoas 
 Édouard Balladur
 Édouard Daladier
 Édouard Herriot
 Édouard Jean-Marie Stephan
 Édouard Manet
 Édouard Michelin
 Édouard Spach

Desambiguações de antropônimos